Ziemin – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Wielichowo
 Ziemin – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Wielichowo